W konkurencji Big Air mężczyźni rywalizowali o mistrzostwo świata 15 stycznia 2011 w Barcelonie, wewnątrz hali Palau Sant Jordi. Mistrzostwa świata nie obronił Fin Markku Koski, nowym mistrzem świata został jego rodak Petja Piiroinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011